SFB kan være en forkortelse for flere forskellige ting:
 Sender Freies Berlin – en tidligere radio- og tv-station i Berlin
 Svendborg forenede Boldklubber – en fodboldklub i Svendborg
 SFB-systemet - Samarbetskomitén för Byggnadsfrågor - Et klassifikationssystem i byggeriet